Burland ist der Name folgender Orte:

 Burland (Cheshire), England
 Burland (Schottland), Shetland
 Burland (Wales), Powys

Burland ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Burland (* 1952), bermudischer Segler
 John Burland (1936), britischer Geotechniker

Siehe auch:
 Bourland